Albert D'Huyvetter (senior) (Antwerpen, 1811 - Brooklyn, 1887), een Belgisch kunsthandelaar
Albert D'Huyvetter (junior) (Borgerhout, 1847 - Antwerpen, 1907), een Belgisch kunsthandelaar